Espaço compacto, conceito da topologia (matemática).
Compacto simples (no Brasil), uma canção editada individualmente (ou single).
Compacto duplo (no Brasil), uma edição  longa demais para ser considerada um compacto simples (ou EP).
Compacta, gênero de mariposas.